Themelium är ett släkte av stensöteväxter. Themelium ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Themelium